Matou Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Matou (köping i Kina, Chongqing, lat 30,27, long 106,50), 
 Matou (köping i Kina, Jiangsu), 
 Matou (köping i Kina, Shandong), 
 Matou (köping i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar